Кира Александрова Димитрова е българска учителка и общественичка.

Биография 
Кира Александрова е родена през 1892 година в град Щип в семейството на учителя Александър Попорушев. Сестра е на лидера на ВМОРО и ВМРО Тодор Александров. Кира Александрова завършва българската девическа гимназия в Солун в 1911 година и след това става българска учителка в Нови пазар. По-късно от 1923 година дълги години преподава в българското училище „Екзарх Йосиф I“ в Цариград. Занимава се и с обществена дейност и е председателка на дружеството „Радост“. Омъжена е за Янко Димитров от Загоричани. Уволнена е в 1945 година, след Деветосептемврийския преврат, без право на пенсия като „сестра на Тодор Александров“.

Умира в София в 1982 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Родени в Щип
Български учители
Тодор Александров
Български общественици от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София